Аллсвенскан 1976 — 52-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 14 клубів. Сезон 1976 року розпочався 11 квітня й завершився 24 жовтня.

Чемпіоном Швеції вперше став клуб Гальмстадс БК.

Підсумкова таблиця

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1976 у шведському спорті